Тавау (ранее Тавао, Муаратавао) — город в Малайзии, в штате Сабах. Является административным центром области Тавау. Население —  (по оценке 2010 года).

География 
Город расположен на северо-востоке острова Калимантан, недалеко от границы с Индонезией. С востока город омывается водами моря Сулавеси, на западе огорожен горами.

Площадь, занимаемая муниципалитетом, — 6125 км².

Климат 
Климат Тавау — экваториальный, влажный, с большим количеством осадков.

Экономика 
Основу экономики города составляет сельское хозяйства и связанные с ним отрасли производства. По данным на 1998 год, свыше 123 гектар в окрестностях города было приспособлено под сельскохозяйственную деятельность. Основными продуктами деятельности человека являются кокосовые орехи, пальмовое масло, какао и каучук.

Также большое значение в экономической жизни города имеет море. В городе есть морской порт. Местными рыбаками вылавливается большое количество рыбы, креветок и других морских организмов. Данные морепродукты идут не только на удовлетворение местного спроса, но и на экспорт — в Японию, Гонконг, США, Сингапур и в материковую часть Малайзии.

В Тавау развивается такая отрасль народного хозяйства, как аквакультура, то есть, выращивание различных видов съедобных морских животных и растений в специальных садках.

Города-побратимы 
  Чжанпин, КНР

Примечания

Ссылки 

Города Малайзии
Сабах